Вальба́к — топоним:
 Вальбак () — коммуна в регионе Верхний Рейн, округ Кольмар — Рибовилле (Франция)
 Вальбак () — коммуна в регионе Верхний Рейн, округ Мюлуз (Франция)

См. также 
 Вальбах () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.